Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Bank of the West Classic egyéni mérkőzéseit.

A címvédő az első kiemelt Serena Williams volt, aki ebben az évben is megnyerte a tornát, a fináléban 7–5, 6–3-ra legyőzve a selejtezőből szerencsés vesztesként feljutó Coco Vandeweghét. A két játékos első alkalommal játszott egymás ellen karrierjük során, és Serena nemcsak a döntőben, hanem az egész verseny során nem veszített játszmát.

Az egy héttel korábban Wimbledonban diadalmaskodó amerikai játékos a negyvenharmadik versenyét nyerte meg, ezzel beérte nővérét, Venust, akivel az aktív játékosok között a legtöbb egyéni tornagyőzelemmel rendelkeznek, a nyílt éra örökrangsorában pedig a tizedik helyen állnak, holtversenyben Martina Hingisszel és Justine Heninnel.

Vandeweghe először játszott WTA-döntőt, ezt megelőzően a negyeddöntőknél soha nem jutott tovább. Utoljára 2005 januárjában, Canberrában fordult elő, hogy egy játékos szerencsés vesztesként finalista lett – éppen az a Czink Melinda, akit az első fordulóban legyőzött. Egyetlen teniszezőnő tudott így tornát nyerni, 1980-ban Andrea Jaeger.

Kiemeltek
Az első négy kiemelt játékos a második körben kezdte meg a szereplést.

  'Serena Williams (győztes)
  Marion Bartoli (negyeddöntő)
  Dominika Cibulková (negyeddöntő)
  Jelena Janković (második kör)

<ol start="5">
  Yanina Wickmayer ''(elődöntő)
  Chanelle Scheepers ''(negyeddöntő)
  Petra Martić ''(visszalépett)
  Marina Eraković ''(második kör)
  Sorana Cîrstea (elődöntő)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
Döntők

Felső ág

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Szeszil Karatancseva (első kör)
  Coco Vandeweghe (második kör, szerencsés vesztes)
  Szema Erika (feljutott)
  Alexa Glatch ''(második kör, szerencsés vesztes''')

<ol start="5">
 '''Noppawan Lertcheewakarn (feljutott)
 Csan Jung-zsan ''(első kör)
 Grace Min (feljutott)
<li> Cseng Szaj-szaj ''(második kör, szerencsés vesztes)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Grace Min
 ''' Noppawan Lertcheewakarn

<ol start="3">
 ''' Szema Erika
  Jana Juričová
</ol>

Szerencsés vesztesek
  Alexa Glatch  (Petra Martić visszalépése miatt)
  Coco Vandeweghe  (Bojana Jovanovski visszalépése miatt)
  Cseng Szaj-szaj  (Stéphanie Dubois visszalépése miatt)

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág
{{4TeamBracket-Tennis3
|seeds=yes
| RD1=1. kör
| RD2=2. kör (feljutásért)

|team-width=175

| RD1-seed1=2
| RD1-team1= Coco Vandeweghe
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=WC
| RD1-team2= Simone Kalhorn
| RD1-score2-1=2
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3=

| RD1-seed3=WC
| RD1-team3= Ellen Tsay
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=4
| RD1-score3-3=2
| RD1-seed4=5
| RD1-team4=
| RD1-score4-1=3
| RD1-score4-2=6
| RD1-score4-3=6

| RD2-seed1=2
| RD2-team1= Coco Vandeweghe
| RD2-score1-1='''6
| RD2-score1-2=2
| RD2-score1-3=5
| RD2-seed2=5
| RD2-team2=

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E